Чезаро () может означать:
 Чезаро — коммуна в Италии, на острове Сицилия.
 Чезаро, Эрнесто (1859—1906) — итальянский математик.

См. также 
 Сезаро